Uli der Pächter bezeichnet:

 Uli der Pächter (Roman), einen Roman von Jeremias Gotthelf (1849) 
 Uli der Pächter (Film), eine Verfilmung dieses Romans von Franz Schnyder (1955)